Steve Wynn è un nome che può riferirsi a due persone:

 Steve Wynn – imprenditore
 Steve Wynn – musicista